Cotnari se poate referi la:

 Cotnari, localitate din România
 Râul Cotnari
 Cotnari, companie producătoare de vinuri din România
 Grasă de Cotnari

Toponime românești